Adama Traoré – calciatore maliano, nato nel 1989
 Adama Traoré – calciatore ivoriano, nato il 3 febbraio 1990
 Adama Traoré – calciatore maliano, nato il 26 giugno 1990
 Adama Traoré – calciatore maliano, nato il 5 giugno 1995
 Adama Traoré – calciatore maliano, nato il 28 giugno 1995
 Adama Traoré – calciatore spagnolo, nato nel 1996
 Adama Traoré – politico burkinabè
 Adama Traoré – scrittore e regista teatrale maliano